Ластва може да се односи на:

 Ластва (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Ластва (Цетиње), насеље у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Горња Ластва, насеље у општини Тиват, Република Црна Гора
 Доња Ластва, насеље у општини Тиват, Република Црна Гора
 Ластва Грбаљска, насеље у општини Котор, Република Црна Гора